Księga dżungli – zbiór opowiadań Rudyarda Kiplinga z 1894 roku
 Księga dżungli – musical sceniczny z 1998 roku

Filmy 
 Księga dżungli – amerykański film z 1942 roku
 Księga dżungli – amerykański film animowany z 1967 roku
 Księga dżungli – amerykański film z 1994 roku
 Księga dżungli 2 – amerykański film animowany z 2003 roku
 Księga dżungli – indyjsko-francusko-niemiecki serial animowany
 Księga dżungli – amerykański film z 2016 roku
 Mowgli: Legenda dżungli – amerykański film z 2018 roku
 Księga dżungli – serial anime 1989 roku